World Seniors Championship 2015 – nierankingowy turniej snookerowy. W Mistrzostwach Świata Seniorów brać mogą udział zawodnicy, którzy ukończyli 45 rok życia. Zawody zostaną rozegrane w dniach 2–3 marca 2015.

Nagrody 
 Zwycięzca – 18.000 £
 II miejsce – 8.000 £
 Półfinalista – 4.000 £
 Ćwierćfinalista – 2.000 £
 Runda 1 – 1.000 £

Łączna pula nagród – 50.000 £

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne zostaną rozegrane 20-21 grudnia 2014 roku w Robin Park Arena and Sports Centre w Wigan (Anglia).

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Breaki stupunktowe turnieju oraz kwalifikacji 
 140  Mark Williams 
 129  Dominic Dale (K)
 110, 105  Fergal O’Brien 
 104  Rory McLeod (K)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw 

Nierankingowe turnieje snookerowe
2015 w sporcie
2015 w Anglii